Фамилија Игера има више значења:

 Фамилија Игера, Нуево Мексикали (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Игера (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику